Århus Gymnastikforening, club de futbol de la ciutat d'Aarhus (Dinamarca)
 Assurances Générales de France, companyia asseguradora francesa, filial d'Allianz
 Arxiu Gómez Fontanills, arxiu particular d'història local de Premià de Mar, al Maresme
 Arthur Guinness Fund  fons de caràcter filantròpic creat per l'empresa Guinness vegeu Arthur Guinness#Fons Guinness
 Antye Greie-Fuchs, música i artista conceptual d'Alemanya
 AgF, fórmula química del fluorur d'argent(I), compost químic inorgànic d'argent (Ag) i fluor (F)